Têtu peut désigner :
 Têtu, un magazine français à destination des personnes LGBT+ françaises ; 
 le têtu, une sorte de marteau ;
 le nom vulgaire du chabot, un poisson à grosse tête, du genre Cottus.

 Marcel Têtu (Marcel Louis Joseph Têtu) (1888-1983), membre de La Cagoule et général de l’armée de l'air française.
 Michel Tétu (1941), ingénieur de voiture.
 Michel Tétu (1938-2008), romaniste.